Большая Алабушка — река в России, протекает в Тамбовской и Воронежской областях. Устье реки находится в 48 км по правому берегу реки Ворона. Длина реки составляет 61 км, площадь водосборного бассейна 364 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ворона, речной подбассейн реки — Хопер. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010200212107000006878.

Примечания 

Притоки Вороны
Реки Тамбовской области
Реки Воронежской области